«Возвращение в страну Оз» () — художественный фильм, снятый в 1985 году по мотивам книг Фрэнка Баума и номинированный в 1986 году на премию Американской киноакадемии за лучшие визуальные эффекты. Сценарий фильма основан на двух романах Баума: «Чудесная страна Оз» и «Озма из страны Оз», оба из которых являются продолжением романа «Удивительный волшебник страны Оз».
Фильм является частичным продолжением фильма 1939 года студии MGM «Волшебник страны Оз», однако снят студией Walt Disney Pictures без участия MGM. Разрешение не потребовалось, поскольку к 1985 году все книги о стране Оз, на которых был основан фильм, перешли в общественное достояние. Тем не менее, был выплачен большой гонорар за использование волшебных , остававшихся в то время интеллектуальной собственностью MGM (позднее права на фильм 1939 года и все его элементы перешли к компании Time Warner). Картина снята режиссёром Уолтером Мёрчем.

Премьера состоялась . Фильм не принёс больших кассовых сборов и получил неоднозначные отзывы критиков.

Сюжет 
Прошло несколько месяцев после событий, описанных в «Волшебнике страны Оз», Дороти Гейл никак не может перестать думать о своих приключениях в Оз и оставленных там друзьях Страшиле, Железном Дровосеке и Трусливом Льве. Однажды ночью Дороти видит в окно, как с неба падает звезда, а на следующее утро, разыскивая яйца, снесённые её курицей Биллиной, обнаруживает в соломе ключик, который, как она решила, был прислан ей из страны Оз вместе с падающей звездой. Тётушка Эм обеспокоена бессонницей, которой Дороти страдает с момента возвращения, и решает отвезти её в город, чтобы оставить на одну ночь в клинике доктора Уорли, который обещает её «вылечить» с помощью новейшей методики: электрошока. В ожидании процедуры Дороти сидит в палате, где её навещает таинственная белокурая девочка. Когда Дороти осознаёт, что лечение Уорли приносит пациентам лишь страдания, девочка же помогает ей бежать из клиники. Ночью во время грозы, преследуемые зловещей медсестрой Уилсон, обе девочки падают в реку близ клиники, и их уносит течением.

Дороти просыпается и понимает, что находится в стране Оз. Рядом с ней неожиданно оказывается её курица Биллина, которая вдруг начинает говорить человеческим голосом. Они выбираются из Пустыни Смерти и попадают в близлежащий лес, где Дороти находит домик, в котором ураган принёс её сюда в первый раз. Дорога из жёлтого кирпича оказывается разрушенной. Это пугает Дороти, и она спешит в Изумрудный город, где видит не менее страшную картину: полуразрушенные дома, все изумруды похищены, а Железный Дровосек и Трусливый Лев, как и все остальные жители города обращены в каменные статуи. Страшила, оставленный на царстве, вообще пропал. В городе теперь обитают только странные Колесуны, агрессивные и истеричные человекоподобные существа с колёсами вместо кистей рук и ступней. Спасаясь от них, Дороти с Биллиной открывают ключиком дверь в потайную комнату, где находят заводного механического человека по имени Тик-Ток. Дороти заводит его механизм, и Тик-Ток рассказывает всё, что ему известно. Тик-Ток избивает Колесунов и заставляет одного из них провести их к Момби, нынешней правительнице города. Момби оказывается женщиной со сменной головой. У неё уже есть тридцать одна голова, и она хочет сделать из головы Дороти, когда та подрастёт, тридцать вторую. Она запирает девочку с курицей на чердаке, где они знакомятся с Тыквоголовым Джеком — куклой в человеческий рост с тыквой вместо головы. Он объясняет, что его оживили с помощью Оживительного Порошка, который Момби где-то прячет. У Дороти возникает идея спасения.

Она вместе с Джеком находит обездвиженного Тик-Тока, у которого закончился завод, заводит его, и они возвращаются на чердак, чтобы построить летательную машину с головой Гампа, похожего на лося животного, чьё чучело пылилось на чердаке. Дороти крадёт Оживительный Порошок у Момби, чтобы оживить Гампа, но воровство раскрывается на месте. Компания в спешке спасается, улетая верхом на Гампе, сооружённом из двух диванов, с крыльями из трёх листьев фикуса. Во время полёта плохо скреплённая конструкция разваливается, и все падают на гору Короля Номов, похитившего Страшилу и превратившего его в украшение для своей коллекции, за то что тот якобы присвоил себе принадлежащие Номам изумруды. Кроме того, оказывается, что Король Номов владеет волшебными рубиновыми башмачками, потерянными Дороти во время её возвращения в Канзас, — именно они позволили ему захватить власть над страной Оз. Дороти начинает плакать от безысходности, и тогда Король Номов милостиво предлагает ей всё исправить. Один за другим, друзья Дороти и она сама отправляются в зал украшений, чтобы отыскать то, в которое он превратил Страшилу. У каждого есть три попытки, однако все терпят неудачу, кроме Дороти, которая освобождает Страшилу из крупного изумруда. Гамп, Джек и Биллина спасаются, когда разъярённый Король Номов вероломно нападает. Пытаясь съесть Джека, он глотает снесённое сидящей в голове Джека Биллиной яйцо, которое оказывается для него смертельным ядом.

Вернув себе волшебные рубиновые башмачки, Дороти загадывает спасти себя и друзей с разрушающейся горы и восстановить Изумрудный город. Момби, посаженная Королём Номов в клетку за то, что упустила Дороти, и Колесуны, доставившие её на гору, также спасаются. При этом Момби лишается волшебства. Тик-Току, обнаруженному на рогах Гампа в виде медали, возвращают его обличье. Ожившие граждане страны Оз празднуют триумф Дороти и просят её стать королевой Оз, но она отказывается. Внезапно в зеркальной стене тронного зала вместо Дороти отражается та самая девочка из клиники и рассказывает, что её зовут Озма, и что она — полноправная правительница страны Оз, но её свергли и заколдовали Момби и Король Номов. Дороти отдаёт ей рубиновые башмачки, и Озма возвращает девочку домой. Её находят на берегу реки пёсик Тотошка, дядя Генри и тётя Эм. Тётушка рассказывает, что в ту ночь клиника доктора Уорли сгорела дотла от попавшей в неё молнии, а сам он погиб, спасая свои электрические машины. Тюремный фургон увозит выжившую медсестру Уилсон.

Новый домик Дороти достроен, и в своей новой спальне она видит в зеркале Озму и Биллину, пожелавшую остаться в Оз, доказывающих, что её приключения в стране Оз не были сном.

В ролях

Новеллизация 
В 1985 году Джоан Виндж написала по сценарию фильма одноимённый роман.

Примечания 

Фантастические фильмы 1985 года
Фильмы, спродюсированные Джорджем Лукасом
Семейные фильмы Великобритании
Экранизации произведений Фрэнка Баума
Фильмы об Изумрудном городе
Диснеевские фильмы
Семейные фильмы США
Фильмы ужасов 1985 года
Фильмы ужасов США